Vriese ist der Familienname folgender Personen:

Heinrich Vriese († 1476), deutscher Priester
Hugo de Vriese (1848–1935), niederländischer Botaniker
Willem Hendrik de Vriese (1806–1862), niederländischer Botaniker

Siehe auch: 
 Friese (Familienname)
 Freese